Nittel steht für:

 Nittel, Ort im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Nittel ist der Familienname folgender Personen:
Dieter Nittel (* 1954), deutscher Pädagoge
Heinz Nittel (1930–1981), österreichischer Politiker
Rainer Nittel (* 1967), Trainer der deutschen Frauen-Eishockeynationalmannschaft
Uwe Nittel (* 1969), deutscher Rallye- und Rennfahrer